Фёдор Смирно́в:
 Смирнов, Фёдор Андреевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Смирнов, Фёдор Васильевич (1865—1936) — российский и советский журналист.
 Смирнов, Фёдор Викторович (1957—2008) — советский и российский актёр.
 
  Примечания